Cratere Curie – cratere lunare
 Cratere Curie – cratere su Marte